

Chiesa – comunità dei fedeli cristiani
Chiesa – edificio religioso, generalmente di culto cristiano
Chiesa – espressione per designare lo Stato Pontificio (o Stato della Chiesa)
Chiesa – figura araldica

Geografia 
Chiesa in Valmalenco – comune della provincia di Sondrio
Chiesa – frazione di Formazza in provincia di Verbania
Chiesa – frazione di Val di Zoldo in provincia di Belluno

Persone 

 Giacomo della Chiesa – nome secolare di papa Benedetto XV, papa tra il 1914 e il 1922
Carlo Alberto dalla Chiesa – generale vittima della mafia italiano

Pagine correlate 
Francesco Chiesa
Mario Chiesa

Altri progetti